Moré (localidade bíblica), localidade citada na Bíblia hebraica.

Ver também

Desambiguações de antropônimos